Profesionalna chokejna liha 2011/2012 var den första säsongen av Profesionalna chokejna liha (PHL), och tillika den 20 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, Ukrainas högsta-liga i ishockey. Denna säsong var första gången serien inte var i Ukrainas ishockeyförbunds regi. Åtta lag deltog denna säsong och HK Donbass-2 slutade som mästare.

Grundserien 
Grundserien slutade enligt nedan.

Slutspelet 
Slutspelet spelades enligt nedan.

Referenser

Ishockeysäsongen 2011/2012
Ishockey i Ukraina
2011 i Ukraina
2012 i Ukraina